André Kloos (1922-1989), Nederlands politicus, vakbondsbestuurder en voorzitter van de VARA;
 Diet Kloos-Barendregt (1924-2015), zangeres en verzetsstrijder;
 Hans Kloos (1960), Nederlands dichter, schrijver en vertaler;
 Jan Kloos (1919-1945), bioloog en verzetsstrijder;
 Jan Piet Kloos (1905-2001), Nederlands architect;
 Maarten Kloos (1947), Nederlands architect en bestuurder;
 Peter Kloos (1936-2000), Nederlands antropoloog;
 Willem Kloos (1859-1938), Nederlands dichter;
 Willem Kloos (architect) (1904-1960), beter bekend als W.B. Kloos, Nederlands architect.